Сухая Ветошь — название нескольких населённых пунктов:
 Сухая Ветошь — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Сухая Ветошь — деревня в Демянском районе Новгородской области.